Wyspa Północna – jedna z dwóch głównych wysp Nowej Zelandii
 North Island – australijska wyspa w archipelagu Houtman Abrolhos
 North Island – wyspa w grupie Wysp Wewnętrznych archipelagu Seszeli
 North Island – piaszczysta wysepka w archipelagu Amirantów na Seszelach – zob. African Banks 
 North Island – wysepka w obrębie archipelagu Cargados Carajos, należąca do Mauritiusa